Орден Звезды — название или составная часть названия орденов (организаций) и государственных наград некоторых стран.

 Орден Звезды — средневековый французский рыцарский орден, созданный 16 ноября 1351 года королём Иоанном II Добрым.
 Орден Звезды или Орден Святой Марии Испанской — средневековый испанский рыцарский орден, созданный около 1270 года королём Альфонсо X.
 Орден Звезды (Nishan-e Ustur) — орден Королевства Афганистан
 Орден «Звезда» — орден Демократической Республики Афганистан
 Орден Трёх звёзд — орден Латвии
 Орден Звезды Карагеоргия — королевский орден Сербии и Югославии
 Орден Красной Звезды — орден СССР
 Орден Красной Звезды — орден Бухарской Народной Советской Республики
 Орден Красной Звезды — орден ЧССР
 Орден Красной Звезды Труда — орден ЧССР
 Орден Белой звезды — орден Эстонии
 Орден Чёрной звезды — колониальный орден Франции и Дагомеи (Бенин)
 Орден Жёлтой звезды — орден Суринама
 Орден «Золотая Звезда» — орден Украины, прилагающийся к званию Герой Украины.
 Орден Звезды Анжуана — колониальный орден Франции и султаната Анжуан (Коморские острова)
 Орден Звезды Африки — орден Либерии
 Орден Звезды Индии — рыцарский орден Великобритании
 Орден Звезды Иордании — королевский орден Иордании
 Орден Звезды Индонезии — орден Индонезии
 Орден Звезды Италии — орден Итальянской Республики
 Орден Звезды итальянской солидарности — орден Итальянской Республики до 2011 года
 Колониальный орден Звезды Италии — колониальный орден Итальянского Королевства
 Орден Звезды Коморо — орден султаната Гранд-Коморо (Коморские острова)
 Орден Звезды Мохели — орден султаната Мохели (Коморские острова)
 Орден Звезды Океании — орден Королевства Гавайи
 Орден Звезды Брабанта — орден Великого герцогства Гессен-Дармштадт
 Орден Звезды Румынии — орден Королевства Румыния
 Орден Звезды Румынии — орден Социалистической Республики Румыния
 Орден Звезды Сомали — орден Сомали
 Орден Звезды Эфиопии — императорский орден Эфиопии
 Орден Африканской звезды — колониальный орден Бельгии
 Орден Югославской звезды — орден Социалистической Федеративной Республики Югославия
 Орден Партизанской звезды — орден Социалистической Федеративной Республики Югославия
 Орден Партизанской звезды — орден Индонезии
 Орден Полярной звезды — королевский орден Швеции
 Орден Полярной звезды — орден Монголии
 Орден «Полярная Звезда» — орден Якутии
 Орден Экваториальной звезды — орден Республики Габон
 Орден Бриллиантовой звезды — орден султаната Занзибар
 Орден Бриллиантовой звезды — орден Китайской Республики (Тайвань)
 Орден Драгоценной звезды — орден, существовавший в Китае с древних времён вплоть до начала XX века
 Орден Восходящей звезды Бухары или Орден Благородной Бухары — орден Бухарского эмирата
 Орден Большой звезды Джибути — орден Джибути
 Орден Звезды образования — орден Джибути
 Орден Звезды Ганы — орден Ганы
 Орден Звезды и орлов Ганы — высший орден Ганы, существовавший в 2008—2010 гг.
 Орден Военной звезды — орден Ливии
 Орден Звезды и ключа Индийского океана — орден Республики Маврикий
 Орден Синайской звезды — военный орден Египта
 Орден Хашимитской звезды — королевский орден Иордании
 Орден Вифлеемской звезды — орден Палестины
 Орден Звезды Меланезии — орден Папуа — Новой Гвинеи
 Орден Звезды Саравака — орден Государства Саравак (Малайзия)
 Орден Звезды птицы-носорога — орден Государства Саравак (Малайзия)
 Орден Звезды Непала — королевский орден Непала
 Орден Звезды Южной Африки — орден Южно-Африканской Республики

См. также 
 Звезда (значения)